Георгий Николаевич Костромитинов (1854 — не раньше 1916) — земский деятель, депутат Государственной думы I созыва от Самарской губернии.

Биография 
Потомственный дворянин. Выпускник гимназии и Николаевского инженерного училища в Санкт-Петербурге. Находился в армии, отчислен в запас в чине поручика, после поселился в родовом имении в д. Коробцовке (ныне посёлок имени Клары Цеткин). В течение 25 лет состоял гласным Бузулукского земского собрания и около 20 лет — Самарского губернского земства. Принадлежал к оппозиционному крылу земского собрания, принимая на себя удары консервативных элементов. Мировой судья, к 1906 году в течение 3-х лет. В течение одного года состоял непременным членом уездного присутствия по крестьянским делам. Три года состоял членом уездной земской управы и состоял председателем губернского сельско-хозяйственного общества. Участвовал в земских съездах 1904—1905. Был членом «Союза земцев-конституционалистов». Вошёл в состав Самарского губернского комитет Конституционно-демократической партии. Владел землями в Бузулукском уезде Самарской губернии, по одним сведениям площадь земельных владений составляла 2121 десятину, по другим — 1800 десятин. Завёл семенное хозяйство и племенное скотоводство, владел конным заводом и лесом, примыкающим к селам Борское и Заплавное.

26 марта 1906 избран в Государственную думу I созыва от общего состава выборщиков Самарского губернского избирательного собрания. Состоял в Конституционно-демократической фракции. Был членом думской комиссии по исследованию незакономерных действий должностных лиц и финансовой комиссии. Поставил свою подпись под законопроектами «42-х» по аграрному вопросу, «О гражданском равенстве», «Об изменении статей 55-57 Учреждения Государственной Думы».

В 1907 году после роспуска Думы пытался распространять «Выборгское воззвание», за что был приговорён к 1 месяцу тюрьмы.

Дальнейшая судьба и дата смерти неизвестны.

Литература 
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М, 1906 С. 287.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. C. 204.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — С. 11.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. С. 67.

Архивы 
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 27. Лист 10, 11; Фонд 1327. Опись 1. 1905 год. Дело 141. Лист 29; Дело 143. Лист 116 оборот.

Примечания 

Кадеты
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Члены Государственной думы Российской империи I созыва